Talbot County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Talbot County (Georgia)
Talbot County (Maryland)